Johann von Luxemburg (französisch Jean de Luxembourg) bezeichnet folgende Personen: 

 Johann von Böhmen (1296–1346), König von Böhmen, Graf von Luxemburg und Titularkönig von Polen
 Johann I. (Ligny) († 1364), Herr von Ligny, Roussy und Beauvoir
 Johann von Luxemburg-Ligny (1342–1373), Bischof von Straßburg und Erzbischof von Mainz
 Johann II. (Brienne) (Johann von St. Pol; † 1397), Herr von Beauvoir und Graf von Brienne
 Johann II. (Ligny) (1392–1441), Graf von Guise und Ligny 
 Jean de Luxembourg (Jean Bâtard de Luxembourg, genannt Hennequin; † 1466), burgundischer Beamter
 Johann (Marle und Soissons) (1436–1476), Graf von Marle und Soissons
 Johann von Luxemburg-Ligny (Bischof von Pamiers) († 1548)
 Johann III. (Ligny und Brienne) († 1576), Graf von Ligny und Brienne
 Jean (Luxemburg) (1921–2019), Großherzog von Luxemburg
 Jean von Luxemburg, Prinz des Großherzogtums Luxemburg